Sacrifice může být:

 Sacrifice (skupina) – kanadská hudební skupina
 Sacrifice (album, Motörhead) – album skupiny Motörhead z roku 1995
 Sacrifice (album, Saxon) – album skupiny Saxon z roku 2013
 Sacrifice (album, Black Widow) – album skupiny Black Widow z roku 1970
 Sacrifice (album, Headhunterz) – album producenta Headhunterz z roku 2012